Punta Arpoador kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ponta Martim de Sá, udde, São Paulo, 
 Ponta do Alpoado, udde, Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar